Адриатическая лига 2005/2006 — 5-е по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории, Словении, Хорватии. Чемпионом лиги во 2 раз стал клуб «ФМП Железник».

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал Восьми

Награды 
 MVP регулярного сезона  Деян Милоевич (Партизан)
 MVP Финала  Вонтиго Каммингс (Партизан)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com

Лига ABA
2005 год в баскетболе
2006 год в баскетболе